bracia – nazwa jednej z podstawowych relacji rodzinnych
 bracia zakonni, bracia mnisi – grupa mężczyzn żyjących według wspólnej reguły religijnej
 Bracia – dzieło Terencjusza
 Bracia – powieść Karola Bunscha
 Bracia – powieść Da Chena

Kultura masowa 
 Muzyka
 Bracia – grupa muzyczna braci Piotra i Wojciecha Cugowskich

 Filmy
 Bracia (The Brothers) − film w reżyserii Jackiego Chana z 1987 roku.
 Bracia (The Brothers) − film w reżyserii Gary’ego Hardwicka z 2001 roku.
 Bracia (Broidit) − film w reżyserii Esa Illiego z 2003 roku.
 Bracia (Brødre) – film w reżyserii Susanne Bier z 2004 roku.
 Bracia − film dokumentalny w reżyserii Lidii Dudy.
 Bracia (Brothers) − film w reżyserii Jima Sheridana z 2009 roku, remake filmu Susanne Bier.
 Bracia – film (etiuda szkolna) w reżyserii Szymona Jakubowskiego z 2011 roku.
 Bracia (Broers) − film w reżyserii Brama Schouwa z 2017 roku.

Wspólnoty religijne 
Wspólnoty religijne nazywane braćmi:
 bracia mniejsi (franciszkanie)
 bracia polscy (arianie)
 Bracia Apostolscy (dolcyniści)
 Bracia i Siostry Wolnego Ducha

Zobacz też 
 inne znaczenia słowa „brat”
 Bracia i siostry – serial telewizyjny

Przypisy